Кубок Англии 1980/81 — сотый розыгрыш старейшего в мире футбольного соревнования, Кубка Англии. В финале «Тоттенхэм Хотспур» победил «Манчестер Сити» в первой в истории переигровке на «Уэмбли». Финал также запомнился болельщикам и футбольным экспертам великолепным голом Рикки Вилья.

Первый раунд 
Матчи первого раунда были сыграны 22 ноября 1980 года. Переигровки были сыграны в основном 25 и 26 ноября.

Второй раунд 
Игры второго раунда были запланированы на 13 декабря 1980 года. Переигровки прошли 16-17 декабря. Вторые переигровки понадобились в двух случаях.

Третий раунд 
Матчи третьего раунда Кубка Англии были сыграны 3 января 1981 года. Переигровки прошли 6-7 января. Вторые переигровки понадобились в двух случаях

Четвёртый раунд 
Матчи четвёртого раунда игрались 24 января 1981 года. Переигровки были сыграны 27 и 28 января.

Пятый раунд 
Игры пятого раунда прошли 14 февраля 1981 года. Две переигровки были сыграны 17 и 18 февраля.

Шестой раунд 
Игры шестого раунда Кубка Англии были сыграны 7 марта 1981 года. Три переигровки прошли 10-11 марта.

Полуфиналы 
Оба матча были сыграны 11 апреля 1981 года, с переигровкой 15 апреля. «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» одержали победу и вышли в финал.

Переигровка

Финал 
Финал состоялся на стадионе Уэмбли на 9 мая 1981 года. Переигровка состоялась 14 мая 1981 года.

Переигровка финала

Ссылки 
 The FA Cup at TheFA.com
 FA Cup at BBC.co.uk
 FA Cup news at Reuters.co.uk

Примечания 

1980-1981
Футбол в Европе в 1980 году
Футбол в Европе в 1981 году
Спорт в Великобритании в 1980 году
Спорт в Великобритании в 1981 году